

События 

 Кипрский флот захватил и ограбил Александрию во время крестового похода на Александрию.
 Столица Турции перенесена в город Адрианополь.
 Новое вторжение могулистанских войск в Мавераннахр, ополчение во главе с эмирами Хусейном и Тимуром разбито близ Ташкента в Грязевой битве и обращено в бегство. Победа сербедаров над мугулистанцами в Самарканде, — власть сербедаров распространяется на всю Самаркандскую область.
 Падение Палембанга — последнего осколка Шривиджайи. Её территория вошла в состав Маджапахита.
 Часть населения Палембанга во главе с принцем Парамесвара перешла на Малайский полуостров и захватила княжество Темасек.
 1365—1424 — Правитель Темасека и Малакки Парамесвара (Искандер-шах).
 В сражении у Шишевского леса рязанские войска под руководством князя Олега Ивановича разбили войска Золотой Орды во главе с Тагаем.
 Всесвятский пожар в Москве.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1365 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1365 году

См. также